Бра́янт () — прізвище чи ім'я давньобретоно-ірландського походження або топонім.

Персоналії 
 Браянт (прізвище)
 Браянт Рівз (  1973) — американський професіональний баскетболіст

Топонім 

 Браянт — місто, штат Арканзас
 Браянт — місто, штат Індіана
 Браянт — місто, штат Південна Дакота
 Браянт — селище, штат Іллінойс
 Браянт — переписна місцевість, штат Вашингтон